Een verkeersweg:
 N769 (België)
 N769 (Frankrijk)
 N769 (Nederland), zie Provinciale weg 769

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing